Cette page liste les personnes ayant pour patronyme Eliasson.

 Emma Eliasson (1989-), joueuse de hockey sur glace suédoise
 Gyrðir Elíasson (1964-), écrivain islandais
 Håkan Eliasson (1952-), mathématicien suédois
 Jan Eliasson (1940-), diplomate suédois
 Marte Eliasson (1969-), handballeuse norvégienne
 Niclas Eliasson (1995-), footballeur suédois
 Olafur Eliasson (1967-), artiste contemporain danois
 Torbjörn Eliasson (1947-), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme suédois